

Geografia 
 Canada
 Brule – comunità della Contea di Colchester, Nuova Scozia
 Stati Uniti d'America
 Brule – villaggio della Contea di Keith, Nebraska
 Brule – città della Contea di Douglas, Wisconsin

Pagine correlate
 Brulé